László Polgár (operni pjevač)
László Polgár (šahovski pedagog)